Una domanda di matrimonio - vaudeville in atto unico di Anton Čechov del 1888
Una domanda di matrimonio - opera tratta dal romanzo di Čechov su musica di Luciano Chailly del 1957
Una domanda di matrimonio - romanzo di Saul Bellow del 1997